Liu Ying (née en 1985), cycliste chinoise
 Liu Ying (né en 1974), footballeuse chinoise